Mycteridae är en familj av skalbaggar som beskrevs av Blanchard 1845. Enligt Catalogue of Life ingår Mycteridae i överfamiljen Tenebrionoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Mycteridae 25 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Mycteridae